Залив Лаврентия может означать:
 Залив Лаврентия — залив у восточного берега Берингова моря.
 «Залив Лаврентия» — региональный аэропорт в Чукотском автономном округе России.